Ческий, Козьма (Косма) Васильевич (1776  — 1813 ) — русский художник-гравер. Академик Петербургской академии художеств. По происхождению – крепостной крестьянин. Брат И.В.Ческого.

Биография 
Козьма Васильевич Ческий происходил из крестьянского сословия.

В 1793 году Козьма Ческий, вместе со своим братом Иваном, был взят по Высочайшему повелению в ученики Академии художеств и до 1797 года воспитывался в ней за счет Императорского кабинета, а после того на иждивении самой Академии. Его наставником был немецкий мастер И.С.Клаубер.

В 1799 году  Ческий получил большую серебряную медаль за рисунок с натуры, в том же году переведен в класс гравирования ландшафтов, учрежденный по воле императора Павла I, и выпущен из Академии с аттестатом и правом на чиновничество XIV ранга. В 1800 году, за гравюру с картины Семена Щедрина: "Эскадра адмирала Ушакова у Буюкдере", признан назначенным в академики, в 1803 году по собственному желанию уволен из ландшафтного класса и в 1811 году за две гравюры для атласа, приложенного к описанию путешествия Крузенштерна, возведен в звание академика.

Работал резцом и акватинтной манерой. Всего создал немногим более 20-ти гравюр.

Список произведений 
 «Вид эскадры Черноморского флота»
 «Башня Пиль в парке города Павловска» (с картины С.Щедрина), 1803.
 «Александровская площадь в Полтаве» (с картины Ф.Я.Алексеева).
 «Вид Гатчинского обелиска»
 портрет Ф.Ф.Винцингероде
 портрет князя Голенищева-Кутузова
 портрет графа М.И.Милорадовича
 пять досок в атласе Г.А.Сарычева

Примечания

Литература 
 Адарюков В. Я., Гравер И. В. Ческий, , 1924
 Ровинский Д. А., Подробный словарь русских граверов, ., 1895

Ссылки 
 
 Биография на сайте «Русская живопись».

Художники России XIX века
Художники-иллюстраторы Российской империи
Академики Императорской Академии художеств